Rwanda Nziza () — державний гімн Руанди. Офіційно затверджений 1 січня 2002 року. Замінив попередній гімн Rwanda Rwacu () в рамках кампанії по боротьби з наслідками громадянської війни. Слова у 2001 році написав Фостен Моріґо. Музику склав Жан-Боско Ашакаіман.

Текст гімну 
Rwanda nziza Gihugu cyacu
Wuje imisozi, ibiyaga n’ibirunga
Ngobyi iduhetse gahorane ishya.
Reka tukurate tukuvuge ibigwi
Wowe utubumbiye hamwe twese
Abanyarwanda uko watubyaye
Berwa, sugira, singizwa iteka.

Horana Imana, murage mwiza
Ibyo tugukesha ntibishyikirwa;
Umuco dusangiye uraturanga
Ururimi rwacu rukaduhuza
Ubwenge, umutima, amaboko yacu
Nibigukungahaze bikwiye 
Nuko utere imbere ubutitsa.

Abakurambere b’intwari
Bitanze batizigama
Baraguhanga uvamo ubukombe
Utsinda ubukoroni na mpatsibihugu
Byayogoje Afurika yose
None uraganje mu bwigenge
Tubukomeyeho uko turi twese.

Komeza imihigo Rwanda dukunda
Duhagurukiye kukwitangira
Ngo amahoro asabe mu bagutuye
Wishyire wizane muri byose
Urangwe n’ishyaka, utere imbere
Uhamye umubano n’amahanga yose
Maze ijabo ryawe riguhe ijambo.

Див. також 
 Герб Руанди
 Прапор Руанди

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info
 Гімн Руанди виконується духовим оркестром військово-морських сил США. Запис у форматі MP3

Національні символи Руанди
Руанда
Руанда
Музика Руанди